

События 
 Вступил на престол Папа римский Бонифаций IV, позже канонизированный.
 608—615 — Папа св. Бонифаций IV.
 Завоевание персами Сирии.
 608—642 Цараствование Пулакешина II из династии Чалукьев

Родились 
 Джувайрия бинт аль-Харис — одна из жён пророка Мухаммада.
 Святой Филиберт — монах-бенедиктинец, основатель Жюмьежского аббатства.

Скончались 
 Евлогий (александрийский патриарх).
 Айдан, король гэльского королевства Дал Риада.
 Жангар Киминь-каган — каган Восточно-тюркского каганата.
 Лю Чжо — китайский астроном времен династии Суй.

См. также